Elenkin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Elenkin
 Alexander Aleksander Alexandrovich Elenkin